Alfredo Cardim é um pianista de música popular brasileira.

Discografia 
Bossa nova & MPB
Bossa blues
DNA BOSSA

Pianistas do estado do Rio de Janeiro